Can Benet (Girona), masia a tocar de la fàbrica de la Nestlé al terme municipal de Girona 
 Can Benet (Bigues), Can Benet Nou o Can Benet del Pla, masia del veïnat de Vallroja i el Pla, a Bigues (poble del Vallès)
 Can Benet (la Palma de Cervelló), masia al Baix Llobregat 
 Can Benet (Vilobí d'Onyar), edifici al municipi de Vilobí d'Onyar (Selva)
 Can Benet Vell o Can Benet del Salt de Núvia, masia del poble de Bigues, al terme municipal de Bigues i Riells, a la comarca del Vallès Oriental
 Can Benet de la Prua, petit nucli rural al nord del terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia 
 Fàbrica de Can Benet, antiga fàbrica al municipi d'Ogassa (Ripollès)